Гаражи — множественное число существительного Гараж.

 Гаражи — российский телесериал.
 Гаражи — посёлок в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.